La Lagunilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Lagunilla, Carrillo Puerto, 
 La Lagunilla, Durango, 
 La Lagunilla, La Perla, 
 La Lagunilla, Delstaten Mexiko, 
 La Lagunilla, Tetela de Ocampo, 
 La Lagunilla, Córdoba, 
 La Lagunilla, Tlacuilotepec, 
 La Lagunilla, Cosautlán de Carvajal, 
 La Lagunilla, Ayotoxco de Guerrero, 
 La Lagunilla, Huejotzingo, 
 La Lagunilla, Hidalgo, Huasca de Ocampo, 
 La Lagunilla, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar